Артюхово — название населённых пунктов.

Россия 
 Артюхово  —  деревня в Опочецком районе Псковской области.

Украина 
 Артюхово  —  село в Кролевецком районе Сумской области.